Zamach stanu w Mauretanii (2005)
 Zamach stanu w Mauretanii (2008)